Mount Ayr kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Mount Ayr (Indiana)
Mount Ayr (Iowa)